La formula molecolare C4H10O3 può indicare:
 1,2,4-butantriolo
 Dietil etere perossido
 Glicole dietilenico
 Ortoformiato di trimetile

Formule molecolari